

Виноградовка — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область
 Виноградовка — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область

Виноградовка — село у Тараклійському районі

Виноградовка — село, Вяземський район, Хабаровський край
 Виноградовка — село, Кулундинський район, Алтайський край
 Виноградовка — село, Хабаровський район, Хабаровський край